Плейку:

 Плейку — город провинциального подчинения во Вьетнаме.
 Плейку (аэропорт) — аэропорт во Вьетнаме.
 Плейку (плато) — плато во Вьетнаме.
  — провинция Южного Вьетнама, существовавшая ранее.